Малечкино — посёлок в Череповецком районе Вологодской области. Административный центр Малечкинского сельского поселения и Малечкинского сельсовета.

География 
Расстояние до районного центра Череповца по автодороге — 20 км. Ближайшие населённые пункты — Дементьево, Курилово, Афонино.

Население 

По переписи 2002 года население — 2200 человек (1007 мужчин, 1193 женщины). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района